«Тысячесловие» () — классический китайский мнемонический текст философского содержания, применяемый для заучивания иероглифов. Состоит из 1000 неповторяющихся иероглифов, разделённых на 125 строф, каждая из которых состоит из двух рифмующихся строк по 4 иероглифа. 

Авторство «Тысячесловия» приписывают известному литератору и высокопоставленному чиновнику  Чжоу Синсы (, ум. в 521 году), составившему его по повелению императора У-ди из разрозненных иероглифов, написанных известным каллиграфом Ван Сичжи (321–379).

Поскольку «Тысячесловие» приобрело широкую известность, его иероглифы иногда использовались для обозначения чисел от 1 до 1000 (например, в игре кено).

Тысячесловие 
Примечание: ссылки с иероглифов ведут на другой проект фонда Викимедиа — Викисловарь. Статей о части из них пока не существует.

См. также 
 Панграмма
 Сто фамилий
 Кёику кандзи
 Дзёё кандзи

Ссылки 

 Тысячесловие
 Войтишек Е. Э., «Канон трёх иероглифов», «Канон ста фамилий» и «Канон тысячи иероглифов» как выдающиеся памятники просветительской литературы старого Китая — Новосибирск, 2002.

Литература
 Чжоу Синсы Тысячесловие / Введение, перевод с китайского и комментарий С. В. Зинина // Вестник РГГУ. Вып. 4. Восток: Исследования. Переводы. Кн. II. — М.: Российский государственный гуманитарный университет, 2000. — с.176—212. [ISBN: 5-7281-0462-2 (кн. II), 5-7281-0290-5]

Примечания 

Китайский язык
Китайская письменность
Образование в Китае